

Agriculture
 Cabernet Dorio est un cépage de cuve de raisins noirs.

Patronyme
 Gabriella Dorio est une ancienne athlète italienne.

Toponyme
 Dorio est une commune italienne.
 Dório est un district municipal de Messénie, en Grèce